ЯО — аббревиатура может означать: 
 ЯО —  Ядерное оружие
 ЯО —  Ярославская область

См. также 
 Яо